Појам Кореница изведен је од речи корен и се може односити:

 Кореница, град у Лици, седиште општине Плитвичка Језера, Хрватска;
 Кореница (Кривогаштани), село у општини Кривогаштани крај Прилепа, Северна Македонија;
 Кореница (Немачка), средњовековна словенска тврђава на острву Риген (Рујан), Немачка.
 Кореница (Ђаковица), насељено место у општини Ђаковица, Србија